Noun est le père de Josué
 Nun est la quatorzième lettre de l'alphabet hébreu
 Nūn ou noun est la  dans l'alphabet arabe
 Noun est l'Océan primordial de la mythologie égyptienne
 Noun, un département du Cameroun
 Le cap Noun, un cap du Maroc.
 Noun est un groupe alternatif français.
 Noun est une rivière du Cameroun
 Le Projet Noun est basé sur un langage de communication visuelle.